Вадим Васильевич Соколо́вский (4 (17 октября) 1912 года, Харьков — 8 января 1978 года, Москва) — советский учёный в области механики. Член-корреспондент АН СССР (1946). Член КПСС с 1956 года.

Биография 
Отец Вадима Васильевича был инженером-путейцем (скончался в 1933 г.), мать — театральным костюмёром, с 1921 г. трудилась в московских театрах, позднее стала художником по костюмам. В 1913 г. семья переехала в Петербург, а в 1919 г. в Москву. В 1925 г. Вадим Соколовский поступил в пятую группу девятилетней средней школы, которую окончил в 1929 г.

Закончив школу, Вадим Соколовский в 1929 г. поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), но уже в следующем году перевёлся в Высшее инженерно-строительное училище (ВИСУ). Факультет инженерных конструкций, на котором учился Соколовский, был в 1932 г. переведён в Архитектурно-строительный институт (АСИ), а затем в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), который В. В. Соколовский окончил в 1933.

С 1936 года по 1939 год сотрудник МИАН имени В. А. Стеклова, в 1939—1965 годах в ИМАН (с 1971 года ИПМех АН).

Во время Великой Отечественной войны сотрудничал в ЦАГИ, в эвакуированной в Казань его части.

В 1943—1959 гг. по совместительству был заведующим кафедрой теоретической механики в Московском торфяном институте.

Область научных интересов теория пластичности, статика сыпучей среды, теория оболочек. Предложил решение некоторых задач плоского пластического деформированного состояния (сжатие пластических масс, вдавливание штампов, волочение пластических полос). Построил теорию плоского пластического напряжённого состояния, предложил новые методы аналитического решения задач теории пластичности. Разработал общий метод решения задач плоского предельного равновесия сыпучей среды (несущая способность оснований, форма устойчивых откосов, давление на подпорные стенки).

Избран в первый состав Национального комитета по теоретической и прикладной механике СССР (1956).

Похоронен на Кунцевском кладбище (10 уч.).

Участие в подготовке научных кадров 
Совместно с исследованиями в Академии наук В. В. Соколовский вёл педагогическую деятельность в качестве доцента МГУ (1936—1938 гг.) и в качестве профессора Московского педагогического института им. К. Либкнехта (в 1938—1941 гг.).

Один из создателей Московского физико-технического института, вошёл в состав первого Совета ФТФ МГУ — предшественника МФТИ (1947), преподавал в МФТИ (1947—1971), заведующий кафедрой.

Профессор с 1940 года.

Семья 
Первая жена — Татьяна Лейбензон, вторая жена — Марина Слесарева.

Награды и звания 
 Сталинская премия второй степени (1943) — за научный труд «Статика сыпучей среды» (1942)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за научный труд «Теория пластичности» (1950; 2-е издание)
 Четыре ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 10.06.1945)
 орден «Знак Почёта»
 Медали
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1971)
 Член-корреспондент АН СССР (1946)
 Иностранный член Польской Академии Наук (1959)

Библиография 
 Статика сыпучей среды, М.- Л., 1942 (Сталинская премия, 1942 год (присуждена в 1943 году); 3 изд.. M., 1960.
 Теория пластичности, М.- Л., 1946; 3 изд., M., 1969.

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания

Ссылки 
 
 Соколовский В. В. Большая советская энциклопедия 
 фото на сайте Фотоархив СО РАН

Выпускники Московского государственного строительного университета
Сотрудники Института механики АН СССР
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Тверского технического университета
Механики СССР
Члены КПСС
Сотрудники МИАН
Иностранные члены Польской академии наук
Похороненные на Кунцевском кладбище